Hanky code (от  «код носового платка»), также ханки-код — кодовая система знаков, служащая для демонстрации сексуальных предпочтений и желаний и состоящая в использовании носовых платков, бандан или других предметов одежды различных цветов. Носить носовые платки можно в заднем кармане брюк, а также вокруг запястья, лодыжки или шеи.

Система зародилась в 1970-е годы в гомосексуальной среде в Северной Америке и Европе во времена преследования геев и пропаганды гомофобии и служила для поиска подходящего сексуального партнёра в условиях нелегальности гомосексуальных отношений. С общественным признанием гомосексуальности система Hanky Code практически утратила своё значение, хотя и сегодня может использоваться на различных секс-вечеринках, в «тёмных комнатах» и т. д. Эта система также была перенята и БДСМ-культурой, где используется и поныне.

Приведённая ниже таблица цветов основана на книге The Leatherman’s Handbook II (издание 1983 года). При этом ношение платка в левом кармане означает доминирующую роль (top), в правом — пассивную роль (bottom). При этом автор отмечает, что многие люди, использующие этот код, могут и не знать о конкретных значениях цветов и путаться в обозначениях, поэтому переговоры играют здесь первостепенную роль.

См. также 
 Гомосоциализация
 Дресс-код
 Glory Hole
 Гейдар
 Круизинг
 Grindr

Примечания 

БДСМ
ЛГБТ-БДСМ
Кодировки